Geoff Masters e Pam Teeguarden hanno battuto in finale Jimmy Connors e Chris Evert 6-1, 7-6.

Teste di serie

 Owen Davidson /  Billie Jean King (semifinali)
 Aleksandre Met'reveli /  Virginia Wade (secondo turno)

 Jimmy Connors /  Chris Evert (finale)
 Mark Farrell /  Lesley Charles (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

US Open 1974